Siebenschön bezeichnet:

 Siebenschön (Märchen), ein Märchen von Ludwig Bechstein
 Siebenschön (2014), eine Verfilmung dieses Märchens aus dem Jahr 2014

Siebenschön ist der Familienname von:

 Leona Siebenschön (1933–2001), eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin